«Шёл по дороге человек» () — роман  Отара Чиладзе, напечатанный в 1973 году на грузинском языке, одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма.

Персонажи романа 
 Ээт — в древнегреческой мифологии царь Колхиды, сын Гелиоса и Персеиды (Персы) (либо Гелиоса и Антиопы), брат Пасифаи и Кирки.

 Медея  — в древнегреческой мифологии колхидская царевна, волшебница и возлюбленная аргонавта Ясона.
 Апсирт — в древнегреческой мифологии — сын Ээта и Идии (или Ээта и Астеродеи, у Софокла Ээта и Неэры), сводный брат Медеи.

 Ясон — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка Эсона и Полимеды (или Алкимеды).

 Минос — легендарный царь Кносса, что на острове Крит. Сын Зевса и Европы, муж дочери Гелиоса Пасифаи, отец Ариадны, Федры и других детей.

 Дедал —  персонаж древнегреческой мифологии, выдающийся художник и инженер, считавшийся изобретателем разных инструментов, а также построивший лабиринт на острове Крит. Божество Дедал упоминается в микенских текстах: da-da-re-jo-de («для святилища Дедала»).

 Икар — в древнегреческой мифологии сын Дедала и рабыни Навкраты, известный своей необычной смертью. По сюжету легенды о Дедале и Икаре создано множество произведений.

Примечания

Ссылки 
 Шёл по дороге человек - Goodreads.com

романы на грузинском языке
Литературные произведения Грузии
Книги о Грузии
Отар Чиладзе
Романы 1973 года
Магический реализм
Философские романы
Грузинская мифология
Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии‎
Приключенческие романы